Закапеско има више значења:

 Закапеско (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закапеско (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закапеско (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Закапеско (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику